Ixonanthes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ixonanthes ingår i familjen Ixonanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Ixonanthes